

Україна 
 Буча — місто, Київська область
 Буча — село, Київська область, Бучанський район
 Буча — станція, Південно-Західна залізниця
Річки:
 Буча — річка у Київській області, притока Ірпеня
 Буча — річка у Житомирській області, басейн Прип'яті

Угорщина 
 Буча — селище в Угорщині